Bash est un mot anglais signifiant « coup de poing » et le verbe to bash signifie « frapper violemment ».

On le retrouve dans :

Bash, acronyme de Bourne-Again shell, interpréteur de scripts du projet GNU
 Baby Bash, rappeur
 Crash Bash, jeu vidéo
 Larry J. Bash, héros de romans de Vladimir Volkoff
 Twenty20 Big Bash, compétition nationale australienne de cricket
 WWE The Bash et WCW Bash at the Beach, en catch

Voir aussi